seks:
 geslachtsgemeenschap
 seksualiteit
 seksuele handeling
 Sex (boek), een boek uit 1992 van zangeres Madonna                                                                        
 Sex (nummer), een nummer Cheat Codes en Kris Kross Amsterdam uit 2016
 Sex: de stand van zaken, een televisieserie uit 1994
 Sextant (sterrenbeeld)